Кулига — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.

Входит в состав Липовского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Липовский сельсовет.

Находится на восточном берегу озера Егорьевское. Расстояние до районного центра Кириллова по автодороге — 3 км, до центра муниципального образования Вогнемы по прямой — 14 км. Ближайшие населённые пункты — Шидьеро, Добрилово, Зуево, Погорелово.

По переписи 2002 года население — 4 человека.

Примечания

Ссылки 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Кирилловского района